La montagna d'oro (noto anche come Il treno volante) – romanzo del 1901 di Emilio Salgari
La montagna d'oro – romanzo del 1923 di Guglielmo Stocco
La montagna d'oro (On Gold Mountain) – romanzo del 2000 di Lisa See

Altro 
Wat Saket sul Phu Khao Thong (Monte d'oro o Montagna d'oro) – tempio di Bangkok